Асмолов — русская фамилия.

Известные носители 
 Асмолов, Александр Григорьевич (род. 1949) — советский и российский психолог, политик и учёный.
 Асмолов, Алексей Никитич (1906—1981) — генерал-майор, в 1944—1945 годах командующий партизанским движением в Чехословакии.
 Асмолов, Василий Иванович (1828—1881) — известный российский промышленник, основатель и владелец Ростовской табачной фабрики.
 
 Асмолов, Дмитрий Калинович (1904—1976) — полный кавалер ордена Славы.
 Асмолов, Константин Валерианович (род. 1968) — российский кореевед.
 Асмолов, Иван Никифорович (1905—1943) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Асмоловский театр
 Смолов